Vatnhamar ist der Familienname folgender Personen:
 Gunnar Vatnhamar (* 1995), färöischer Fußballspieler
 Sølvi Vatnhamar (* 1986), färöischer Fußballspieler